For Her Brother's Sake, film de  Thomas H. Ince (1911) ;
 For Her Brother's Sake, film de  Vitagraph (1911) ;
 For Her Brother's Sake, film de  George Melford (1911) ;
 , film de  Bertram Bracken (1913) ;
 For Her Brother's Sake, film de  Jay Hunt (1914) ;
 For Her Brother's Sake, film de Fred Evans (1915).